Seznam polkov z zaporedno številko 75.

Seznam 
 Pehotni
 75. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 75. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 75. pehotni polk (Wehrmacht)
 75. strelski polk (ZSSR)
 75. pehotni polk (ZDA)
 75. polkovna bojna skupina (ZDA)
 75. lovski polk (Wehrmacht)

 Konjeniški
 75. konjeniški polk (ZDA)

 Oklepni/Tankovski
 75. tankovski polk (ZSSR)

 Specialne sile
 75. rangerski polk

 Artilerijski
 75. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 75. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 75. artilerijski polk (Wehrmacht)
 75. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi